Vlčí jáma je původně označení pro druh padací jámy – jámy na lovení vlků, přeneseně pro prostředí plné nepřátelství a úskoků, které vyvolává pocit zoufalství.

Vesnice
 Vlčí Jámy – vesnice na západ od Lenory v okrese Prachatice
 Vlčí Jámy (vojenský újezd Boletice) – bývalá vesnice Wolfsgrub na území vojenského újezdu Boletice v okrese Český Krumlov

Podobné názvy

Vlčí jámy
 Vlčí jámy – přírodní památka v okrese Karlovy Vary

Vlčí jáma – viz také rozcestník Vlčí jáma
 Vlčí jáma (past) – druh padací jámy, pasti na lovení vlků
 Vlčí jáma (Potůčky) – chráněná propadlina u Horní Blatné, vzniklá po propadu dolu
 Vlčí jáma (kniha) – psychologický román Jarmily Glazarové
 Vlčí jáma (film) – film z roku 1957 režiséra Jiřího Weisse natočený podle stejnojmenné knihy J. Glazarové
 Vlčí jáma (Podorlická pahorkatina) – vrchol 440 m v Podorlické pahorkatině
 Vlčí jáma (Branišovský les) – jihozápadní část Branišovského lesa u Českých Budějovic